Ialomița (rivier), een rivier in Roemenië 
 District Ialomița, een district van Roemenië